

Введение

Топонимы 
 Касион. Гора на Кипре. Когда Афродита пряталась там от богов, её местопребывание раскрыла старуха, которую Афродита превратила в камень.
 Кипр. Остров. Микенское проникновение на Кипр относится к 14-12 вв., усиливается на рубеже 13-12 вв.. В микенских текстах есть слово ku-pi-ri-jo (личное имя Киприй, или, по другому толкованию, обозначение купца с Кипра). Археологи указывают на наличие ахейских поселениях на Кипре в 11 в. до н. э.. В надписи Асархаддона перечислены имена 10 греческих царей Кипра.
 Пафос. Город на Кипре. Там древнейшее святилище Афродиты, воздвигнутое Аэрией. Должность жреца святилища была весьма почетна. Около него вышла на берег Афродита, рождённая из пены. «Зимой и весной у берегов Кипра от прибоя волн из продуктов разложения водорослей и морских животных образуется огромное количество пены, особенно у города Пафоса».
 Саламин. Город на Кипре. Там в храме почитались Диомед, Агравла и Афина. В месяце афродисионе там совершали жертвоприношение человека, которого заставляли трижды обежать вокруг алтаря и убивали ударом копья в рот.

Список персонажей 
 Адонис.
 Алфесибея (нимфа). Мать Адониса от Феникса (согласно Гесиоду). :en:Alphesiboea
 Амафунт. Царь, сын Аэрии. Основал храм Афродиты Амафунтской.
 Анаксарета. Девушка с Кипра. Отвергла влюбленного в неё Ифиса, который покончил с собой. Анаксарета увидела его тело и превратилась в камень. Её статуя была в Саламине (Кипр). См. :en:Anaxarete
 Астерия. Дочь Тевкра и Евны.
 Аэрия. Кипрский царь, отец Амафунта. Основал храм Афродиты Пафосской.
 Бресия. Дочь Кинира и Метармы. Навлекла на себя гнев Афродиты, сожительствуя с чужими мужьями, окончила жизнь в Египте.
 Галатея. Жена Пигмалиона. Имя Галатея не упоминается в древних источниках и изобретено в 1762 году в сочинении Руссо «Пигмалион».
 Гауас. Эпитет Адониса.
 Евкл. (Эвкл.) Пророк с Кипра, Павсаний читал его пророчества. Жил раньше Бакида, предсказал рождение Гомера и поход персов на Элладу.
 Евна. (Эвна.) Дочь кипрского царя, жена Тевкра, мать Астерии.
 Иасон (Иас) Владел Кипром. Отец критянина Дметора.
 Ипполита. Кормилица Смирны, которая содействовала её связи с отцом.
 Ифис С Кипра, влюблен в Анаксарету. Повесился у двери возлюбленной.
 Кенхреида. По версии, жена Кинира, царя ассирийцев, и мать Смирны. Говорила, что её дочери красивее Афродиты.
 Кинир.
 Кипр. Сирия родила от него Афродиту-Астарту.
 Лаогора. Дочь Кинира и Метармы. Навлекла на себя гнев Афродиты, сожительствуя с чужими мужьями, окончила жизнь в Египте.
 Лаодика. С Кипра. Дочь Агапенора. Послала в дар Афине Алее в Тегею пеплос с надписью. Основала храм Афродиты Пафосской в Тегее..
 Лапет. Вождь киприотов, участник индийского похода Диониса. Его именем назван город.
 Ледр. С Кипра, участник индийского похода Диониса.
 Мефарма. (Метарма.) Дочь Пигмалиона. Жена Кинира, мать Адониса
 Мигдалион. Отец капитана корабля, который Кинир послал против Трои.
 Мирра (мифология).
 Оксипор. Сын Кинира и Метармы.
 Орседика. Дочь Кинира и Метарма. Навлекла на себя гнев Афродиты, сожительствуя с чужими мужьями, окончила жизнь в Египте.
 Пафа. По версии, родила от Аполлона Кинира.
 Пафос (мифология).
 Пигмалион.
 Пиравст. Дракон с Кипра, жил в огне. :en:Pyrausta
 Праксандр. Из Ферапны в Лаконике. Участник Троянской войны, после неё поселился на Кипре.
 Пропетиды.
 Смирна. См. Мирра.
 Фамир. Киликиец, занес на Кипр искусство гаруспиков.
 Эриманф.. Сын Аполлона. Ослеп, когда увидел купающуюся Афродиту. В отместку Аполлон превратился в кабана и убил Адониса. По Птолемею Гефестиону, подглядел купание Афродиты и превратился в кабана, убившего Адониса. См. Эриманфский вепрь.
 Эфесибея. Мать Адониса от Феникса. См. Алфесибея. :en:Aephesiboea
 Эхелай. Воин с Кипра, участник индийского похода. Убит Морреем.

Легендарные персонажи:
 Аркеофонт. Сын Миннирида, из Саламина на Кипре. Богатый финикиец. Был влюблен в Арсиною, дочь царя Никокреонта, но ему отказали в сватовстве. Покончил с собой.
 Арсиноя. Дочь царя Саламина на Кипре Никокреонта. В неё влюбился Аркеофонт, но отец отказал ему в сватовстве. Когда Аркеофонт покончил с собой, Арсиноя выглянула из окна взглянуть на его похороны, и Афродита превратила её в камень.
 Миннирид. Отец Аркеофонта с Кипра.
 Никокреонт. Царь Саламина на Кипре, потомок Тевкра. Отец Арсинои, к которой сватался финикиец Аркеофонт, но царь отказал ему. Царствовал в конце 4 в. до н. э.
 Фемисто. С Кипра, мать Гомера.

Керасты 
 Керасты (:en:Cerastes). Легендарные персонажи. Имели рога на лбу. «Рогатые кентавры». Рождены от семени Зевса, извергнутого на почву Кипра от любви к Афродите.

Список:
 Амфифемид (Амфитемис). Рогатый кентавр, участник индийского похода Диониса.
 Гленей. Рогатый кентавр, участник индийского похода.
 Еврибий (Эврибиос). Рогатый кентавр, участник индийского похода Диониса.
 Кетей. Рогатый кентавр, участник индийского похода Диониса.
 Номион (Номейон). Рогатый кентавр, участник индийского похода Диониса.
 Ортаон. Рогатый кентавр, участник индийского похода.
 Петрей. Рогатый кентавр, участник индийского похода Диониса.
 Рифон. Рогатый кентавр, участник индийского похода.
 Спаргей. Рогатый кентавр, участник индийского похода.
 Фавн. Рогатый кентавр, участник индийского похода Диониса.
 Фанес. Рогатый кентавр, участник индийского похода Диониса.
 Эсак (Айсакос). Рогатый кентавр, участник индийского похода Диониса.

См. также 
 Агапенор. Поселился на Кипре и построил Пафос.
 Акамант (сын Тесея). Основал город на Кипре.
 Ариадна. По версии, умерла на Кипре.
 Демофонт (сын Тесея). Основал город Эпею на Кипре.
 Дидона. Посетила Кипр.
 Кефей. Из Ахайи, поселился на Кипре. См. Мифы Ахайи.
 . Дочь Кинира, жена Элата из Аркадии.
 Менелай. Посетил Кипр.
 Тевкр. Основал Саламин.
 Фидипп. По версии, поселился на Кипре.

Примечания 

Кипр в древнегреческой мифологии